«Шукура» () — грузинский профессиональный футбольный клуб из города Кобулети, основанный в 1951 году. В 2021 году выступал в Эровнули лиге.

История 
Клуб был основан в 1951 году под названием «Колмеурне». Его основателями и первыми тренерами стали Александр Элиава, Шалва Янкошвили и Виктор Бережной. С 1960 года клуб выступает под названием «Шукура», а в 1967 году получил статус команды мастеров.

Дебют в Эровнули лиге состоялся в 2014 году в поединке против ФК «Зугдиди», в котором «Шукура» победила со счётом 2:1. Клуб вылетел из Высшей лиги в сезоне-2017, заняв 10-е место в таблице. По итогам сезона-2020 вернулся в Эровнули лигу, но уже в следующем году снова вылетел, заняв 9-е место в итоговой таблице и уступив в переходных матчах.

Тренерский штаб 
  Реваз Гоциридзе — главный тренер.
  Шалва Ахобадзе — ассистент тренера.
  Марк Шевелинов — ассистент тренера.
  Манучар Катамадзе — тренер вратарей.
  Михаил Какаладзе — тренер нападающих.

Состав

Статистика выступлений

Главные тренеры 
Главные тренеры команды с 2012 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Soccer365
 Профиль на сайте Высшей лиги Грузии

Футбольные клубы Грузии